Женская сборная Турции по кёрлингу — представляет Турцию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация видов спорта на льду Турции (, ).

Результаты выступлений



Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2017, 2021, 2022 сборная Турции выступала в дивизионе «А», в 2010, 2012—2016, 2018—2019 в дивизионе «В», в 2010—2012 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Турция — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Турции
 Страница кёрлинга на официальном сайте Федерации видов спорта на льду Турции

См. также 
 Мужская сборная Турции по кёрлингу
 Смешанная сборная Турции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Турции по кёрлингу
 Сборная Турции по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Турции по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Турции по кёрлингу

Турция
Кёрлинг в Турции
Кёрлинг
Женский кёрлинг